Дисциплината 200 м свободен стил при мъжете от плуването на летните олимпийски игри 2012 се проведе на 29 и 30 юли 2012 година в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

Плуване на летните олимпийски игри 2012